El término Valdelagua puede referirse a:
 Valdelagua, pedanía de Budia (Guadalajara, España); 
 Valdelagua, urbanización de Santa Marta de Tormes. (Salamanca, España); 
 Valdelagua del Cerro, municipio de la provincia de Soria (España); o
 Valdelagua, urbanización de San Agustín del Guadalix. (Madrid, España).